Vicente Nava kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Vicente Nava, Lerdo, ort, Durango, 
 Vicente Nava, Gómez Palacio, ort, Durango,